Albert Sarkisjan, arm. Ալբերտ Սարգսյան
 Albert Sarkisjan (ur. 1963) – radziecki i ormiański piłkarz i trener.
 Albert Sarkisjan (ur. 1975) – rosyjski i ormiański piłkarz.